Kurjenluoto kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kurjenluoto (ö i Mellersta Finland), Jyväskylä, 
 Kurjenluoto (ö i Egentliga Finland), Åbo, 
 Kurjenluoto (ö i Norra Karelen), Mellersta Karelen, 

Robotskapade Finlandförgreningar